Stati Uniti d'America
 Bigfork – città della Contea di Itasca, Minnesota
 Bigfork – census-designated place della Contea di Flathead, Montana